Kolbinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Kolbinger (* 1995), deutsche Radrennfahrerin
 Josef Kolbinger (1924–1985), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Kolbinger (1921–2018), deutscher Fagottist